Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 7. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранила је Рут Беитија из Шпаније. То је њена трећа узастопна титула.

Земље учеснице 

  Андора (1)
  Белгија (1)
  Бугарска (1)
  Грузија (1)
  Естонија (2)
  Израел (1)
  Италија (3)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (3)
  Финска (1)
  Хрватска (1)
  Црна Гора (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Квалификациона норма

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. јула 2016. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Обе групе су почеле скакање у 11:00 по локалном времену. Квалификациона норма за финале износила је 1,92 метара (КВ), коју су испуниле 4 такмичарке а 8 се пласирале према постигнутом резултату (кв).

Финале 
Такмичење је одржано 7. јула 2016. године у 17:30.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 23. Европског првенства 1938—2016.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су све оне које су освојиле најмање 2 медаље у овој дисциплини.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном